Rongcheng (kinesiska: Ch’ing-yang-hsien, Ch’ing-yang, 蓉城, 青阳县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 150 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Rongcheng är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Rongcheng är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Rongcheng växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina